

Cinema 
 Conflict – film del 1921 diretto da Stuart Paton
 Conflict – film statunitense del 1936 diretto da David Howard
 Nebbie (Conflict) – film statunitense del 1945 diretto da Curtis Bernhardt
 Judith o Conflict – film statunitense del 1966 diretto da Daniel Mann con Sofia Loren
 Conflict – film statunitense del 1973 diretto da Jack Gold
 Conflict – film pornografico statunitense del 1988 diretto da Henri Pachard & Bruce Seven

Musica 
 Conflict – album di Sy Smith
 Conflict – gruppo musicale anarcho punk

Videogiochi 
 Conflict – videogioco per il Nintendo Entertainment System del 1983
 Conflict: Europe – videogioco per computer del 1989

Altro 
 Conflict – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1956 al 1957